Tip 90 japanski glavni borbeni tenk
Tip 90 (Kina) kineski tenk
Tip 90 240 mm željeznički top